Мультиплікаційна порнографія або анімаційна порнографія — це зображення ілюстрованих або анімованих вигаданих героїв мультфільмів в еротичних або сексуальних ситуаціях. Порнографія мультфільмів або еротична анімація є підмножиною більшої сфери анімації для дорослих, не всі з яких є відверто сексуальними.

Оскільки історично більшість мультфільмів були створені для дитячої та різновікової аудиторії, мультиплікаційна порнографія іноді піддавалася критиці та додатковій перевірці порівняно з еротичними фільмами або фотографіями в реальному часі. Вона значно поширена в Японії, де є частиною жанру розваг, який за межами Японії зазвичай називають хентай.

Мультиплікаційна порнографія значно зросла у виробництві з моменту впровадження Інтернету зі створенням веб-сайтів, присвячених анімації для дорослих.

Історія 

Одним із найдавніших прикладів еротичної анімації є «Діва з гарячими штанцями », мальчишчий фільм, який починається з анімаційної серії, у якій зображено незалежний пеніс і яєчка, які переслідують оголену жінку та займаються з нею сексом, а потім іншу сцену миші, яка сексуально проникає в кіт. 

Іншим раннім прикладом є Eveready Harton in Buried Treasure, 6,5-хвилинний німий чорно-білий анімаційний фільм, створений у 1928 році трьома американськими анімаційними студіями, нібито для приватної вечірки на честь Вінзора Маккея. У ньому зображено чоловіка з великим пенісом, який постійно ерегований, який зазнає різноманітних нещасних випадків з іншими персонажами та сільськогосподарськими тваринами, а також його пеніс від’єднується і робить щось сам по собі. 

У 1932 році Хакусан Кімура (木村白山 завершив першу в Японії еротичну анімацію Suzumi bune, використовуючи нотки стилю  укійо-е.

Золота доба порно, коли кінематографісти та кінотеатри почали експериментувати з сексуально відвертими матеріалами з повністю розробленими сюжетами та темами розповіді, також спричинив деяке пожвавлення інтересу до подібної еротичної анімації. 

Приклади включають: 

 O out of an Old Man's Head (1968) Пера Оліна та Таге Даніельссона ,
 Tarzoon: Shame of the Jungle (1975) Пічі та Бориса Шульцінгера  
 Historias de amor y masacre (1979) Хорхе Аморос.  
 Мультиплікатор Ральф Бакші спродюсував "Пригоди кота Фріца" (1972) (приблизно заснований на коміксі Роберта Крамба ), який став першим анімаційним фільмом, який отримав рейтинг «X рейтинга» у США.  
 Італійський фільм « Il nano e la strega» (випущений англійською як «Король Дік», 1973) був середньовічною фантастичною історією, повністю розказанаю вручну. 
 « Одного разу дівчина» (1976) містив сцени, пов’язані з порнографічними версіями відомих казок.  
 Анімерама — серія анімаційних еротичних фільмів, розпочата Осаму Тедзукою:
 «Тисяча й одна ніч» (1969), «Клеопатра» (1970) і «Беладонна смутку» (1973).   
 Крім того, відомі як переслідувачі : Maruhi Gekiga, Ukiyoe Senichiya (1969),
 Do It! Порнорама Ясуджі (1971) випущена.

З 1980-х років еротика є популярним жанром анімації в Японії. Еротичне японське аніме - деякі засновані на еротичній манзі, часто випущені, як оригінальна відеоанімація - містять сексуально привабливі та відверті сексуальні сцени. (Див. також: Хентай)

На початку 21 століття продюсери почали застосовувати технології цифрової анімації до еротичних матеріалів. У 2000 році Playboy TV почав транслювати еротичний антиутопічний науково-фантастичний серіал « Темне правосуддя », який використовував 3D-анімацію та показував 20 епізодів.    

У 2001 році ілюстратор Джо Філліпс випустив The House of Morecock, комедійний еротичний повнометражний фільм для геїв та бісексуальної аудиторії, створений за допомогою 2D цифрової анімації. 

Короткометражний фільм «Сексуальне життя роботів» 2006 року звернувся до традиційної техніки стоп-моушн-анімації, щоб зобразити уявну сексуальну діяльність живих роботів. 

У 2013 році Savita Bhabhi, індійський анімаційний фільм мовою гінді режисера Дешмука (Пуніта Агарвала), був випущений як веб-фільм. Він був заснований на персонажі веб- коміксу Кірту Савіти Бхабхі Агарвала (публікується в Інтернеті з 2008 року) і став першим анімаційним фільмом для дорослих з Індії. 

Анімаційний вміст став популярним у порнографічних відеосервісах, які іноді повідомляють такі терміни, як «аніме», «хентай» і «мультфільм» – усі вони зазвичай асоціюються з анімацією – серед найпопулярніших пошукових термінів.      

У листопаді 2020 року Ана Валенс з The Daily Dot підкреслила популярність "порно Source Filmmaker", маючи на увазі порно SFM, яке створюється за допомогою Source Filmmaker "дорослими творцями".

Правовий статус 
Юридичний статус мультиплікаційної порнографії відрізняється від країни до країни. На додаток до звичайного правового статусу порнографії, у деяких мультфільмах порнографія зображує потенційно неповнолітніх (тобто неповнолітніх) персонажів, які беруть участь у сексуальних актах. Однією з основних причин цього може бути велика кількість мультфільмів, у яких головні герої не є дорослими. Мультиплікаційна порнографія не завжди містить зображення неповнолітніх у сексуальних актах або ситуаціях, але те, що є, може підпадати під дію законів юрисдикції щодо дитячої порнографії . Малюнки вже існуючих персонажів теоретично можуть порушувати закон про авторські права, незалежно від ситуації, у якій зображені персонажі.

Дивіться також 

 Доросла анімація
 Клоп – мультиплікаційна порнографія, яка зображує антроморфних тварин із серіалу My Little Pony: Friendship is Magic
 Еротичні комікси
 Еччі
 Фансервіс
 Хентай – мультиплікаційна порнографія, яка зображує персонажів аніме та манги
 Правило 34
 Yiff – мультиплікаційна порнографія, яка зображує антроморфних тварин

Список літератури

Зовнішні посилання 

 

Порнографічні фільми
Порнографічна анімація
Жанри фільмів
Анімація для дорослих
Порнографічні телепередачі